een eenheid van vermogen:
milliwatt (mW), een duizendste watt

 een eenheid van vermogen:
megawatt (MW), een miljoen watt
 MWth, symbool van de eenheid megawatt voor thermische energie. Het totale vermogen van een kernreactor wordt gewoonlijk uitgedrukt in deze eenheid
 MWe, symbool van de eenheid megawatt voor elektrische energie. Het elektrisch vermogen van een energiecentrale wordt gewoonlijk uitgedrukt in deze eenheid (het elektrisch vermogen van een centrale is gelijk aan het thermische vermogen vermenigvuldigd met het rendement van de installatie)
 moleculaire massa (Engels: molecular weight)
 middengolf, een radioband (Engels: medium wave)
 MW (Nederland), een Nederlands historisch motorfietsmerk
 MW (Altenburg), een Duits historisch motorfietsmerk
 MW (manga), een Japanse thrillerstrip
 Malawi, landcode ISO 3166-1: MW
 Call of Duty 4: Modern Warfare, het vierde deel van de computerspelreeks Call of Duty
 Ziekte van Waldenström, een vorm van (lymfeklier)kanker (morbus Waldenström)

 momentmagnitudeschaal, een door seismologen gebruikte schaal
 Een afkorting voor mevrouw